Безносовы — условное название рода, ветви происходящего от князей Смоленских рода Монастырёвых.

История 
Родоначальником Безносовых был Василий Фёдорович Монастырёв по прозвищу Безнос (19 колено от Рюрика), который был боярином великой княгини Марии Ярославны, а затем верейского князя Михаила Андреевича. У него было двое сыновей, Тимофей и Иван, упоминаемые в актах как Безносовы. Однако данное родовое прозвание усвоено не было.

Внук Тимофея Васильевича, Андрей Васильевич, упоминается то как Безносов, то как Монастырёв, то как Безносов-Монастырёв. Его имя в 1550 году встречается в тысячной книге. Вскоре после 1560 года он стал дьяком, служа в Великом Новгороде. В 1570 году он в числе других Монастырёвых попал в опалу и был казнён.

Родословное древо

Примечания

Литература

Ссылки 
 Древо Безносовых-Безсоновых

Персоналии:Воронежская губерния
Персоналии:Рязанская губерния
Потомки смоленских князей, утратившие княжеский титул